Bonnevaux kan syfta på:

 Bonnevaux, Doubs, fransk kommun i departementet Doubs
 Bonnevaux, Gard, fransk kommun i departementet Gard
 Bonnevaux, Haute-Savoie, fransk kommun i departementet Haute-Savoie
 Bonnevaux-le-Prieuré, fransk kommun i departementet Doubs